Corvo rosso non avrai il mio scalpo (Jeremiah Johnson) – film del 1972 diretto da Sydney Pollack 
Jeremiah Johnson – giocatore di football americano statunitense